Joseph-Émile Bégule (1880-1972) : peintre et peintre-verrier français, fils du suivant ;
 Lucien Bégule (1848-1935) :  peintre-verrier et archéologue français.